Richer – singolo promozionale di Rod Wave del 2021
 Christophe Richer – diplomatico francese
 Léon Richer – giornalista e filosofo francese
 Pierre Richer de Belleval – botanico francese